

Ніна — місто, штат Вісконсин
 Ніна — місто, штат Вісконсин